Gracia steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Grazia (Vorname) #Gracia
 Gràcia, Stadtbezirk in Barcelona
 Alta Gracia, Stadt in der Provinz Córdoba, Argentinien

Gracia ist der Familienname folgender Personen:
 Cédric Gracia (* 1978), französischer Mountainbikefahrer
 Giuseppe Gracia (* 1967), Schweizer  Schriftsteller, Journalist und Kommunikationsberater
 Guadalupe Gracia García-Cumplido (1881–1948), mexikanischer Militärarzt
 Ignacio Gracia Arregui (* 1955), mutmaßliches Mitglied der Führungsspitze der baskischen Terrororganisation ETA
 Iván Gracia (* 1984), spanischer Eishockeyspieler
 Javi Gracia (* 1970), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Javier Recio Gracia (* 1981), spanischer Animator und Regisseur
 Rubén Gracia Calmache (* 1981), spanischer Fußballspieler, siehe Cani (Fußballspieler)
 Rui Fernando da Gracia Gomes (* 1985), spanisch-äquatorialguineischer Fußballspieler
 Sancho Gracia (1936–2012), spanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Gracias
 Grazia
 Grazie